Redlands kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Redlands (Californië)
Redlands (Colorado)

Redlands kan ook verwijzen naar:
 Redlands (film), een Amerikaanse film uit 1990